Nigh ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Nigh-Strelich, US-amerikanische Fotografin und Filmproduzentin
 George Nigh (* 1927), ehemaliger US-amerikanischer Politiker
 Susan Nigh (* 1947), kanadische Hochspringerin 
 William Nigh (1881–1955), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler